Gorman ist der Familienname folgender Personen:

 Amanda Gorman (* 1998), US-amerikanische Lyrikerin
 Arthur Pue Gorman (1839–1906), US-amerikanischer Politiker
 Breon Gorman (* 1954), US-amerikanische Schauspielerin
 Burn Gorman (* 1974), britischer Musiker und Schauspieler

 Chester Gorman (1938–1981), US-amerikanischer Anthropologe und Archäologe
 Cliff Gorman (1936–2002), US-amerikanischer Schauspieler
 Edward Gorman (1941–2016), US-amerikanischer Schriftsteller
 Edwin Gorman (1892–1963), kanadischer Eishockeyspieler
 Frank Gorman (* 1937), US-amerikanischer Wasserspringer
 Freddie Gorman (1939–2006), US-amerikanischer Songschreiber
 George E. Gorman (1873–1935), US-amerikanischer Politiker
 Israel Gorman (1986-), US-amerikanischer Jazzmusiker
 James Gorman (1859–1929), US-amerikanischer Sportschütze
 James S. Gorman (1850–1923), US-amerikanischer Politiker

 John J. Gorman (1883–1949), US-amerikanischer Politiker
 Leon Gorman (1934–2015), US-amerikanischer Unternehmer
 Margaret Gorman (1905–1995), Miss America
 Matt Gorman (* 1978), kanadischer Eishockeyspieler
 Melissa Gorman (* 1985), australische Schwimmerin
 Michael Gorman (* 1965), US-amerikanischer Philosoph
 Miki Gorman (1935–2015), US-amerikanische Marathonläuferin
 Nathan Gorman (* 1996), britischer Boxer
 Nicholas Gorman (1930–1978), irischer Ordensgeistlicher, Generalrektor der Pallottiner
 Pierre Gorman (1924–2006), australischer Pädagoge und Psychologe
 R. C. Gorman (1931–2005), US-amerikanischer Maler
 Robert A. Gorman (* 1937), amerikanischer Jurist und Hochschullehrer
 Russell Gorman (* 1926), australischer Politiker
 Shelley Ann Gorman-Sandie (1969), australische Basketballspielerin, siehe Shelley Sandie 
 Tamara Gorman (* 1996), US-amerikanische Triathletin
 Teresa Gorman (1931–2015), britische Politikerin
 Thomas Kiely Gorman (1892–1980), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Dallas
 Tommy Gorman (1886–1961), kanadischer Sportler und Funktionär
 William Gorman (1891–1964), britischer Jurist und Politiker
 Willis A. Gorman (1816–1876), US-amerikanischer Politiker

Gorman steht für:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Gorman (Illinois)
 Gorman (Kalifornien)
 Gorman (Maryland)
 Gorman (North Carolina)
 Gorman (South Dakota)
 Gorman (Tennessee)
 Gorman (Texas)
 Gorman Township (Otter Tail County, Minnesota)

Sonstiges:
 Gorman Crags, Gebirgskamm im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Mount Gorman, Berg im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Gorman Brothers, irisches Montagewerk für Automobile

Siehe auch:
 O’Gorman
 Mark Gurman (* 1989), kasachisch-israelischer Fußballspieler